Hike steht für:

 Hike (Messenger), Instant-Messaging-Dienst zur Nutzung auf Smartphones und Tablets
 Hike, Orientierungslauf in der Jugendbewegung, siehe Haik (Jugendbewegung)
 hike, Personifikation der Schöpferkraft, siehe Heka (ägyptische Mythologie)

Siehe auch:
 Haik
 Heick
 Heyck